Kragskivlingar (Stropharia) är ett släkte av svampar. Kragskivlingar ingår i familjen Strophariaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar